Hempelsberg ist der Ortsname von

 Hempelsberg (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hempelsberg (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Hempelsberg steht zudem für:

 Hempelsberg (Radeberg), 285 m hohe Erhebung bei Ullersdorf, Stadt Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen